Le mot burin peut désigner différents outils employés pour la sculpture, la maçonnerie, la gravure ou la chirurgie. Par analogie, le nom a été repris pour décrire un outil préhistorique spécifique en pierre taillée.

burin peut désigner :
 burin pour la gravure ;
 burin préhistorique. 

Burin peut désigner : 
 Burin,  une constellation ;
 Burin, une ville canadienne de Terre-Neuve ;

Voir aussi 
 Burin satirique, un périodique paru de 1903 à 1907
 Péninsule de Burin, une péninsule canadienne au sud de Terre-Neuve où se trouve la ville homonyme
 , un nom porté par différentes personnalités françaises